SX fait référence à :
 
 Code AITA de la compagnie aérienne suisse Sky Work Airlines
 Saint-Martin, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays)
 La Société de saint François Xavier pour les missions étrangères, un institut religieux missionnaire italien.
 Bruno Sx
 Sx, digramme de l'alphabet latin

Voir aussi 
 S10